BRAC
 BRAC, bangladesi fejlesztési szervezet
 BRAC, az amerikai katonai bázisok átszervezési és bezárási listájának rövidítése
 BRAC, a Batista-rendszer volt kubai titkos ügynökségének („Kommunista Tevékenységet Visszaszorító Hivatal”) rövidítése 1952-1959 között
 BRAC, Nathaniel Kleitman hipotézisének, a nyugalom-aktivitás ciklusának rövidítése
Brač
 Brač, horvát sziget az Adriai-tengeren